Joho ist der Name folgender Personen:
 Joho, Beiname von Johannes Hoffmann (Politiker, 1890) (1890–1967), deutscher Politiker

 Rudolf Joho (1898–1966), Schweizer Theaterschaffender
 Stephan Joho (* 1963), Schweizer Radrennfahrer und Radsporttrainer

 Wolfgang Joho (1908–1991), deutscher Schriftsteller

Joho ist der Ortsname von:
 Joho (Thailand)

JoHo steht für:
 St. Josefs-Hospital Wiesbaden, ein Krankenhaus in Wiesbaden
 Josef-Hofmiller-Gymnasium, ein naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium in Freising

Sonstiges
 Jōhō, Abschnitt der japanischen Zeitrechnung

Siehe auch:
 Johow
 Yoho

Abkürzung